Автандил Майсурадзе (; 27 июня 1955) — советский борец греко-римского стиля, призёр Универсиады, чемпион СССР, актёр.

Спортивная карьера 
В 1975 году в финале юниорского чемпионата мира по борьбе одолел поляка Хенрика Томанека. В феврале 1976 года в Ульяновске стал серебряным призёром чемпионата СССР, уступив Александру Колчинскому. В августе 1977 года, уступив в финале болгарину Александру Томову, стал серебряным призёром Универсиады в Софии. В апреле 1978 года в Осло неудачно выступил на чемпионате Европы. В июне 1978 года в Запорожье в финале чемпионата СССР вновь уступил Александру Колчинскому. В феврале 1982 года в Запорожье на чемпионате СССР стал бронзовым призёр. В июле 1983 года в Москве стал победителем Спартакиады и чемпионата СССР.

Спортивные результаты 
 Чемпионат мира по борьбе среди юниоров 1975 — ;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1976 — ;
 Летняя Универсиада 1977 — ;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1978 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 1978 — 5;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1982 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 1982 — 4;
 Спартакиада 1983 — ;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1983 — ;

Фильмография

Роли в кино 
  — Арена неистовых — эпизод
  — Хареба и Гоги — бывший слесарь по прозвищу «Дядя» из отряда Хареба и Гоги

Примечания

Ссылки  
 
 Майсурадзе Автандил
 Профиль на сайте sport.gov.ge 

Борцы по алфавиту
Борцы СССР
Чемпионы СССР по греко-римской борьбе
Актёры СССР